Maria Ana da Baviera (1551–1608) — casada com o seu tio Carlos II de Áustria;
 Maria Ana de Baviera (1574–1616) — casada com o imperador Fernando II de Habsburgo;
 Maria Ana Vitória de Baviera (1660–1690) — casada com Luís, Grande Delfim de França;
 Maria Ana Carolina de Baviera (1696–1750) — filha de Maximiliano II Emanuel, Eleitor da Baviera, freira;
 Maria Ana da Baviera (1805–1877) — casada com Frederico Augusto II da Saxônia;
 Maria Ana da Baviera (n. 1975) — filha mais nova do príncipe Max Emanuel da Baviera.

Desambiguação